Нузет Умеров (*13 листопада 1931) — кримськотатарський поет, прозаїк, перекладач, журналіст. 
 Умеров Ервін Османович (1938-2007) — кримськотатарський письменник, журналіст та перекладач.
 Умеров Ільмі Рустемович (1957) — український кримськотатарський політик, віце-прем'єр Уряду Криму (1994–1997), заступник Голови Верховної ради АР Крим (2002–2005).

Кримськотатарські прізвища